Ignatas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Ignaz.

Personen 

Ignatas Konovalovas (* 1985), Radrennfahrer

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname